Lakhipur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Lakhipur (ort i Indien, Goālpāra), Assam, 
 Lakhipur (ort i Indien, Cāchār), Assam, 

Robotskapade Indienförgreningar